Questa è una lista di stati per speranza di vita alla nascita.

Metodologia
La lista di stati per speranza di vita alla nascita, ossia il numero di anni vissuti mediamente da un gruppo di persone della stessa nazione il medesimo anno, con livello di mortalità costante. I dati confrontano tutta la popolazione, di entrambi i sessi. Sono incluse anche le entità non nazionali. La lista delle Nazioni Unite considera solo le nazioni con almeno 100 000 abitanti.

A livello planetario il valore medio è di 73,3 anni (70,8 anni per i maschi e 75,9 anni per le femmine). Secondo i dati del 2015 dell'Organizzazione mondiale della sanità, le donne vivono mediamente più degli uomini in tutti i paesi del mondo eccetto in Mali ed eSwatini.

Il confronto diretto tra i vari Stati risulta problematico, con definizioni diverse di nati vivi e quasi nati tra i paesi sviluppati e no.

Lista secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (2020)

Lista delle Nazioni Unite (media per il periodo 2005-2010)

Note

Demografia per stato
Aspettativa di vita
Età (biologia)